Lutèce est une plate-forme de services numériques orientée administration, libre, open source, écrit en Java et développé par la Direction des Systèmes d’Information et du Numérique (DSIN, qui est une section de la Ville de Paris). Lutèce est maintenu depuis 2001. Il est publié sous licence BSD depuis septembre 2002. Lutèce est modulaire et permet ainsi, grâce à l'assemblage de plugins, de créer un  site web ou une  application web sur mesure avec les fonctionnalités souhaitées.

Présentation 
Lutèce fournit une interface d'administration très simple qui peut être utilisée par des utilisateurs qui n'ont pas de compétences techniques particulières.

L'administrateur du site a accès à un ensemble de fonctionnalités avancées : définition dynamique des types de contenu (sans programmation), workflow et règles de notification paramétrables en ligne, installation de plugins, interface de prévisualisation des pages du site, avec possibilité de suspendre à la publication des blocs de contenu, affichage et production de fils RSS, lettre d'information, calendrier, gestion électronique des ressources documentaires insérés dans les rubriques de type référentiels de contenus JSR170 : JCR JackRabbit et interface avec Alfresco (avec versionning et indexation), ....

La personnalisation graphique répond aux standards du Web XHTML et CSS, une interface graphique permet d'ajouter en ligne des styles de présentations variés ainsi que de nouveaux modèles de pages.
Un moteur d'indexation puissant (Lucene) permet de  faire des recherches sur tout le contenu du site, que ce soit sur les pages, les documents ou les fichiers des référentiels de contenu.

La palette de services offerts sur un site peut être facilement personnalisée, il suffit d'ajouter des plugins pour accéder à de nouvelles fonctionnalités.

Lutèce est le système de gestion de contenu utilisé sur 80 sites de la Mairie de Paris (internet/intranet/extranet), ainsi que par d'autres collectivités, associations ou entreprises.

Historique 

En 2001, l'objectif de Lutèce était de mettre à disposition des 20 mairies d'arrondissement de Paris un outil de type CMS pour gérer leurs propres sites. La volonté de la municipalité était d'utiliser des logiciels libres, et utilisables par des webmestres sans compétences informatiques particulières.
La publication de Lutèce sous licence BSD a fait l'objet d'une délibération du Conseil de Paris en . L'outil est déposé sur l'Adullact depuis 2005. Une plate-forme de développement ouverte à la communauté est en ligne depuis . Lutèce a rejoint la base de code de l'association OW2 en , la Mairie de Paris pilotant l'initiative OW2 OSS in Big Cities, une plate-forme d'échange d'expériences et de bonnes pratiques entre métropoles internationales.

Caractéristiques principales

Fonctionnalités 

Cet outil a été conçu pour être simple à utiliser, et n'exige pas d'avoir de compétences techniques spéciales.
L'architecture logicielle de Lutèce est modulaire. Chaque fonction du site est gérée par un plugin.

Les principales fonctionnalités sont les suivantes : 

 Arborescence dynamique de pages
 Chacune des pages du portail s'organise à l'intérieur de blocs appelés rubriques de page placées dynamiquement à l'intérieur d'une page par le webmestre 
 Chaque page est associée à un modèle de composition (ou gabarit) constitué de lignes et de colonnes.
 Un ensemble d'interfaces graphiques assiste le webmestre dans la création des pages, le choix des rubriques, la saisie ou la publication de contenus, le choix du style de présentation.
 Une fenêtre de prévisualisation permet d'afficher la page sur laquelle il travaille et d'agir directement sur son contenu.
 Les contenus HTML sont éditables grâce à un éditeur Wysiwyg (XHTML)
 Types de documents dynamiques
 métadonnées (Dublin Core, ...)
 workflow documentaire, notification
 Commentaires de documents avec modération possible
 moteur de recherche (indexation plain-text des pages et documents (ex les PDF)
 Bibliothèque multimédia
 Calendrier
 Affichage et production de fils RSS 2.0
 Contacts
 Référentiels de contenu (JSR170)
 Lettre d'informations
 Listes de diffusion
 Quiz
 Sondages
 Formulaires
 FAQ
 ...

Certains plugins sont particulièrement adaptés aux besoins des collectivités locales : 
 Comarquage
 Formulaires de demandes d'état-civil
 Divers formulaires d'administration électronique : demande d'enlèvement d'encombrants, saisine de la médiatrice, recherche du bureau de vote, module de recherche des adresses du recensement annuel de la population
 Dématérialisation des séances du Conseil de Paris (conseil municipal et général)

Description technique 

 Gestion centrale des droits/rôles/permissions qui permet de contrôler l'accès à l'ensemble des ressources du portail. Basée sur le modèle RBAC (Role Based Access Control), elle permet de répartir l'administration du site de manière cloisonnée sur plusieurs équipes. Les ressources concernées par ce dispositif sont aussi celles du noyau (pages, portlet, ...) que celles des plugins (documents, agenda, fils RSS, ...). 
 Authentification modulaire (front-office et back-office) : LDAP, base de données, authentification serveur (ex Tomcat), authentification unique.
 Utilisation du moteur de templates Freemarker. Il permet de simplifier l'écriture des templates et apporte de nombreuses fonctionnalités puissantes pour la réalisation des fonctions d'administration du back-office. Le code des templates  se base exclusivement sur des styles CSS2 et sur la syntaxe XHTML. 
 Gestion de cache EHCACHE. Elle permet de disposer d'un cache persistent et distribué.
 Spring : l'injection des classes DAO de l'application (possibilité de substituer les classes d'accès aux données par de nouvelles en cas d'utilisation d'une base de données autre que Mysql), gestion de services tels que les indexer Lucène, ...
 Gestion de référentiels distants (JSR170, JCR Jackrabbit, intégration avec Alfresco)
 portlet JSR168
 Moteur de recherche Lucene
 Internationalisation par le biais des mécanismes standards Java (ResourceBundle, MessageFormat, ...). Par défaut, les langages anglais et français seront disponibles et maintenus par l'équipe de Lutèce, mais d'autres pourront être facilement proposés par d'autres contributeurs (gestion de l'encodage UTF-8).

Plate-forme de développement 

La plate-forme de développement open-source de Lutèce est organisée autour de l'outil Maven 2.

Maven est un outil réalisé par l'Apache Software Foundation, permettant de réaliser des "builds" (compilation) ou "packaging" (fabrication d'un site).
Il permet de mettre en place des procédures de développement élaborées, standardisées aux normes de Lutèce, et d'intégrer les contributions de manière continue et sécurisée.

Une série de scripts Maven ont donc été réalisés, permettant de faire communiquer entre eux les autres outils de la plate-forme : Subversion pour la gestion du code source, Jira pour la gestion des anomalies et demandes d'évolutions, Continuum pour l'intégration continue, MediaWiki pour les contributions documentaires, Checkstyle, PMD, Changelog ...

Outre la sécurité, cette plateforme apporte une vraie lisibilité aux utilisateurs et contributeurs sur les orientations fonctionnelles et techniques prises et sur le travail restant à accomplir pour remplir ces objectifs.

CiteLibre, la suite logicielle 
CitéLibre est une suite de logiciels basés sur Lutèce dont la publication a été annoncée en juin 2022 par la ville de Paris à l'occasion de l'OW2con'22. CitéLibre est née d’une volonté de la Ville de Paris d’affiner son offre Lutèce par le biais de packs logiciels prêts à l’emploi. Cette suite rassemble les plugins les plus utilisés au sein de la Ville de Paris. Les logiciels « CiteLibre » sont proposés en marque blanche, c’est-à-dire sans les logos de la ville de Paris.  CiteLibre est actuellement composé de 2 logiciels : Rendez-vous et Forms, utilisant la dernière version du noyau Lutèce 7.0.5. Rendez-vous est un outil de gestion de rdv, optimisé pour les services publics en leur offrant une facilité de gestion de leurs calendriers de disponibilités. Forms est un logiciel de création et de suivi de formulaires. D’autres logiciels devraient bientôt disponibles notamment une application mobile « Dans ma rue » pour signaler des incidents non urgents et un autre logiciel de participation citoyenne.

Notes et références

Liens externes 
 Site officiel de Lutèce

Plateforme Java
Logiciel libre sous licence BSD
Système de gestion de contenu
Logiciel de portail web
Produit lancé en 2001
Informatique dans les services publics français